BiH:
 Cerovo (Neum, BiH), naselje u općini Neum

Crna Gora
 Cerovo (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
 Cerovo (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje

Srbija:
 Cerovo (Ražanj, Srbija), naselje u općini Ražanj